

Toponymie 
 
 La col de la Sagette dans l'Aude.
 Le terminus du petit train d'Artouste.
 La ville de Sidon pendant les croisades.

Patronymie 

 Jean Sagette, homme politique.

Botanique 
 La sagette peut désigner la sagittaire à feuilles en flèche.

Littérature 
 Les sagettes sont des personnages de l'univers de La Roue du temps de Robert Jordan.